Marija Jurjevna Kirilenko (; Moszkva, 1987. január 25. –) junior Grand Slam-tornagyőztes, olimpiai bronzérmes orosz hivatásos teniszezőnő.

2002-ben egyéniben megnyerte a junior lányok versenyét a US Openen. Már 2001 őszén, 14 évesen profi játékos lett. Karrierje során hat egyéni és tizenkét páros WTA-győzelmet szerzett, emellett három ITF-tornán végzett az első helyen.

A Grand Slam-tornákon a legjobb egyéni eredménye a 2010-es Australian Openen, a 2012-es wimbledoni tornán, valamint a 2013-as Roland Garroson elért negyeddöntője. Párosban két alkalommal játszott Grand Slam-döntőt, 2011-ben az Australian Openen Viktorija Azarankával, és 2012-ben a Roland Garroson Nagyja Petrovával, de mindkettőt elveszítette. Szintén Petrovával bronzérmet szerzett a 2012-es londoni olimpián, s ugyanebben az esztendőben megnyerték az év végi világbajnokságot. Az egyéni világranglistán a legjobb helyezése a 10. volt, amelyet 2013. június 10-én ért el. Páros sikereinek köszönhetően a páros világranglistán 2011 októberében az ötödik helyet foglalta el.

2006-tól szerepelt Oroszország Fed-kupa-válogatottjában, és tagja volt a 2011-ben ezüstérmet szerzett csapatnak.

2015. január 24-én megházasodott, férje Alekszej Sztyepanov moszkvai üzletember. 2015 júliusában született fiúgyereke, majd 2017. szeptemberben egy lány. Utolsó profi mérkőzését 2014. szeptemberben Pekingben játszotta, de hivatalosan még nem jelentette be visszavonulását.

Junior Grand Slam döntői

Egyéni

Győzelmei (1)

Grand Slam-döntői

Páros

Elveszített döntői (2)

WTA-döntői

Egyéni

Győzelmei (6)

Elveszített döntői (6)

Páros

Győzelmei (12) 

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Elveszített döntői (13)

Év végi világranglista-helyezései

Díjai, elismerései
Kedvenc páros szurkolói díj (Viktorija Azarankával) (2011)

Jegyzetek

Források

További információk

 
 Maria Kirilenko/Nadia Petrova – páros profil
 Marija Kirilenko hivatalos honlapja

Orosz teniszezők
Orosz nők
Moszkvaiak
1987-ben született személyek
Orosz olimpiai bronzérmesek
Junior Grand Slam-tornagyőztesek (tenisz)
Élő személyek
WTA Finals résztvevője